Баранов, Олег:
 Баранов, Олег Валентинович (род. 1982) — российский баскетболист.
 Баранов, Олег Анатольевич (род. 1969) — российский генерал-лейтенант полиции.